Каргилл, Каргил — топоним и фамилия.

Топоним 
 Каргилл — гора в окрестностях Данидина, Новая Зеландия.
 Каргилл — замок в Данидине, Новая Зеландия.
 Каргил — округ в штате Джамму и Кашмир, Индия.
 Каргил — город в штате Джамму и Кашмир, Индия.

Носители фамилии 
 Каргилл, Уильям — основатель первого европейского поселения в Отаго.
 Каргилл, Эдвард — новозеландский бизнесмен, мэр Данидина.
 Каргилл, Энн (1760—1784) — английская оперная певица.
Каргилл, Джейд (род. 1992) — американская женщина-рестлер.

См. также 
 Cargill — американская продовольственная компания.
 Инверкаргилл — город, названный в честь Уильяма Каргилла.
 Каргильская война — конфликт в Кашмире.